Юссу́ф Сале́х (; 22 марта 1984, Сольна, Швеция) — эфиопский футболист, полузащитник шведского клуба «Васалундс». Выступал в сборной Эфиопии.

Карьера

Клубная 
Юссуф Салех в начале своей карьеры играл в нескольких клубах из низших лиг Швеции. В 2004 году впервые стал игроком АИКа, однако закрепиться в команде полузащитнику не удалось. Вторично пришёл в АИК в 2008 году; дебютировал в команде 10 августа 2008 года в матче против «Эльфсборга»
.
Всего в течение 2008—2009 годов Салех провёл за АИК 14 матчей. В сезоне полузащитник в составе команды стал чемпионом и обладателем кубка Швеции.

2010 и 2011 год Юссуф Салех играл на правах аренды в клубе «Сюрианска», с которым сумел пробиться в лигу Аллсвенскан. В 2012 году полузащитник окончательно перешёл в клуб из города Сёдертелье.

В феврале 2013 года подписал контракт с казахстанским «Тоболом». В дебютной игре, забив гол, помог команде одержать разгромную победу над «Астаной»
.
Этот гол остался для полузащитника единственным за костанайскую команду, в 2014 году футболист вернулся в Швецию.

В сборной 
Юссуф Салех выступает за сборную Эфиопии с 2012 года. В 2013 году попал в заявку сборной для участия в Кубке африканских наций.

Достижения 
 Чемпион Швеции (1): 2009
 Обладатель кубка Швеции (1): 2009

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 

Футболисты Эфиопии
Игроки сборной Эфиопии по футболу
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Сюрианска»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Васалундс»